Ropica ist der Name folgender Orte:
 Ropica (Kosovo)
 polnisch für Ropice (Tschechien)